Benjamin Bonzi era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Hugo Grenier ha sconfitto Constant Lestienne con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Nuno Borges (quarti di finale)
  Constant Lestienne (finale)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Hugo Grenier (campione)

  Ugo Humbert (semifinale) 
  Altuğ Çelikbilek (primo turno) 
  Dmitrij Popko (primo turno) 
  Grégoire Barrère (quarti di finale)

Qualificati 

  Alberto Barroso Campos (primo turno)
  Gabriel Décamps (primo turno)
  Alibek Kachmazov (secondo turno)

  Benjamin Lock (quarti di finale) 
  Adrián Menéndez Maceiras (primo turno) 
  Denis Istomin (primo turno)

Wildcard 

  Daniel Rincón (primo turno)
  Julio César Porras (primo turno)

  Alejandro Moro Cañas (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open Castilla y León 2022